Dades de la Temporada 1936-1937 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 La Guerra Civil ja havia esclatat. Catalunya restava al marge del front. La lliga i la copa espanyoles no es van disputar. En canvi, es disputà la Lliga Mediterrània amb la participació dels millors clubs catalans i valencians.
 11 d'octubre de 1936, en partit del Campionat de Catalunya, Espanyol 1 - Granollers SC 4.
 8 de novembre de 1936, en partit del Campionat de Catalunya, Espanyol 1 - FC Barcelona 2.
 29 de novembre de 1936, en partit del Campionat de Catalunya, Granollers SC 1 - Espanyol 4.
 13 de desembre de 1936, en partit del Campionat de Catalunya, Espanyol 9 - FC Badalona 3.
 20 de desembre de 1936, en partit del Campionat de Catalunya, FC Barcelona 5 - Espanyol 1.
 21 de febrer de 1937, en partit de la Lliga Mediterrània, Espanyol 6 - Girona FC 3.

Resultats i Classificació

Campionat de Catalunya

Lliga Mediterrània

Copa de l'Espanya Lliure

Plantilla

Notes

Referències

Enllaços externs 
 Temporada 1936-37 de l'Espanyol 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions esportives del 1936 a Catalunya
Competicions esportives del 1937 a Catalunya